I. Károly albán és szicíliai király (1227–1285)
 I. Károly angol király (1600–1649)
 I. „Nagy” Károly frank király (748–814)
 Károly Róbert magyar király (1288–1342)
 I. Károly navarrai király, IV. Károly néven francia király (1294–1328)
 I. Károly spanyol király, V. Károly néven német-római császár (1500–1558)
 I. Károly osztrák császár, IV. Károly néven magyar király (1887–1922)
 I. Károly portugál király (1863–1908)
 I. Károly román király (1839–1914)
 I. Károly württembergi király (1823–1891)
 I. Károly flamand gróf